Пьер  — французское (Pierre) и итальянское (Pier) имя и образованная от него фамилия, вариант имени Пётр. Иноязычные аналоги: англ. Питер, нем. Петер, исп. Педро.

Фамилия 
 Пьер, Анастагиа (род. 1988) — американская модель гаитянского происхождения.
 Пьер, Барбара (род. 1987) — американская и гаитянская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.
 Пьер, Гюстав Рене (1875—1939) — французский художник и гравёр.
 Пьер, Жан-Батист-Мари (1714—1789) — французский исторический живописец.
 Пьер, Жан Батист Луи (1833—1905) — французский ботаник.
 Пьер, Жан-Жак (род. 1981) — гаитянский футболист, защитник.
 Пьер, Кристоф (род. 1946) — французский прелат и ватиканский дипломат.
 Пьер, Лора (род. 1956) — тринидадская легкоатлетка.
 Пьер, Филип (род. 1954) — политический деятель Сент-Люсии.
 Пьер, Эрон (род. 1993) — гренадский футболист.

 Составная фамилия

Имя 
 Пьер I де Бурбон — французский принц (1311—1356).
 Пьер Гренго́р или Гренгуар — французский поэт (ок. 1475 — 1539).
 Пьер II де Куртене — император Латинской Империи (1216—1217).
 Пьер Безухов — персонаж романа «Война и мир».
 Пьер Гаран (Гару) — франко-канадский музыкант.
 , бельгийский либеральный политик, бургомистр Брюсселя с 1975 по 1983 гг., инженер, юрист (ум. ).
 Пьер Дюмайе, французский журналист, писатель, сценарист, телеведущий («Чтение для всех»), продюсер (ум. ).

Персонажи 
 Говорящий Пьер — антропоморфный зелёный попугай, один из главных персонажей серии мобильных игр и франшизы Talking Tom & Friends, а также анимационного веб-сериала «Talking Friends».

Топоним 
 Пьер — населенный пункт во Франции.

См. также 
 Пьеро
 «Пьер — сотрудник милиции» — советская грузинская кинокомедия (1965).

Примечания